

Sigle 

Le sigle OSU peut signifier :
 observatoire des sciences de l'univers ;
 Ordre de Sainte-Ursule, une congrégation religieuse féminine d'enseignantes ;
  ;
 .

Code 
Le code osu fait  référence à :
 , l'aéroport de l'Université d'État de l'Ohio.

Toponyme 
 Osu est le nom corse de l'Oso, un fleuve côtier français.

Musique 
 OS☆U (Osu Super Idol Unit) est le nom d'un groupe japonais formé en 2010.

Code